SDN est un sigle qui signifie :
 Société des Nations, organisation internationale créée en 1919 pour garantir la paix internationale.
 Software-Defined Networking, une nouvelle forme de fonctionnement des réseaux informatiques.
 , un slogan pour l'arrêt de l'utilisation de l'énergie nucléaire
 Stimulateur de Défenses Naturelles, une molécule qui déclenche les mécanismes de défense naturelle des plantes ou éliciteur
Société de Diffusion Numérique, une société Marseillaise chargée de la radiodiffusion du Canal 8C de la RNT à Marseille.

SDN est un code, qui signifie :
 Soudan
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays)
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3

Code